Iliacantha är ett släkte av kräftdjur. Iliacantha ingår i familjen Leucosiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Iliacantha